William Parr, I marqués de Northampton, I conde de Essex y I barón Parr, (14 de agosto de 1513 - 28 de octubre de 1571) fue hijo de Sir Thomas Parr y Maud Green, hija de Sir Thomas Green de Broughton y Greens Norton. William Parr era hermano de Catalina Parr, viuda de Enrique VIII, y Anne Parr, condesa de Pembroke.

El 9 de febrero de 1527, Parr se casó con Anne Bourchier, la hija de diez años de Henry Bourchier, II conde de Essex. El 17 de abril de 1543, el matrimonio fue anulado por el parlamento y los hijas de esta con su amante se declararon bastardos. Parr también obtuvo tierras y títulos de su esposa, por lo que fue creado conde de Essex el 23 de diciembre de 1543.

Más tarde se casó con Elisabeth Brooke, hija de George Brooke, IX barón Gobham. Su matrimonio se declaró válido en 1548, invalidado en 1553 y vuelto a validar en 1558.

Al ser el 'amado tío' de Eduardo VI, era muy apreciado en la corte, en especial durante el tiempo en que era encabezada por John Dudley, duque de Northumberland. Parr, y especialmente su mujer, fueron figuras claves en el intento por colocar a Juana Grey en el trono a la muerte del rey Eduardo. Fue creado barón Parr de Kendal en 1539 y marqués de Northampton en 1547. La nueva reina, María, lo sentenció a muerte el 18 de agosto de 1553 por el delito de traición, al haber participado en el complot de John Dudley para entronizar a Juana Grey. Fue liberado ese otoño por intermediación de su primera mujer, Anne Bourchier, que tenía buena relación con la nueva reina Maria. Finalmente, la siguiente monarca, Isabel I le reinstauró en todos sus títulos en 1559 y le incluyó en su consejo privado.

Su mujer Elisabeth murió en 1565. Cinco meses antes de su muerte, se casó con Helena Snakenborg, una dama de compañía de Suecia. A su muerte en Warwick, sus títulos se extinguieron por falta de heredero. Su cuerpo fue enterrado en el coro de la iglesia de St. Mary, Warwick. La reina Isabel pagó el funeral y el entierro.

Ancestros

Referencias 

Miembros de la Orden de la Jarretera
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Nacidos en Londres
Familia Parr